Isopisthus är ett släkte av fiskar. Isopisthus ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Isopisthus